HKI est un sigle qui peut désigner : 
 Hans-Knöl-Institut, un autre nom du Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie (en français, Institut de recherche sur les produits naturels et la biologie des infections), un établissement de recherche allemand ; 
 Hong Kong Indigenous, un groupe politique localiste hongkongais créé en 2015 ;  
 , une ONG fondée en 1915 by Helen Keller et George A. Kessler, dédiée à la prévention de la cécité et la réduction de la malnutrition dans le monde.